Макси́м Константи́нович Макси́мов (род. 29 марта 1971) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова (1994) и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2003). Владеет арабским и английским языками. На дипломатической работе с 1994 года.
 В 2007—2011 годах — советник Посольства России в Египте.
 В 2011—2012 годах — советник-посланник Посольства России в Ливии.
 С сентября 2012 по октябрь 2016 года — начальник отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
 С 3 октября 2016 по 8 апреля 2021 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ираке.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 февраля 2012) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Дружбы (12 февраля 2021) - За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу

Дипломатический ранг 
 Советник 1 класса (октябрь 2011).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (13 июня 2018).

Семья 
Женат, имеет дочь.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Страница посла на сайте Посольства России в Ираке 

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Выпускники Российской академии государственной службы
Послы Российской Федерации в Ираке